In 1971/72 werd het 23ste seizoen van de DDR-Oberliga gespeeld, de hoogste klasse van de DDR. 1. FC Magdeburg werd voor het eerst kampioen. De competitie duurde van 28 augustus 1971 tot 21 mei 1972.

Voor het seizoen
In april 1969 werd van hogerhand besloten om de sportclub ASK Vorwärts Berlin te verhuizen naar Frankfurt (Oder) waar de naam ASK Vorwärts Frankfurt aangenomen werd. Tijdens seizoen 1970/71 werd ook bekend dat FC Vorwärts, de FC die in 1966 zelfstandig geworden was van de sportclub naar Frankfurt zou verhuizen. De verhuis werd geforceerd door Erich Mielke, minister van staatsveiligheid en voorzitter van SV Dynamo en Erich Mückenberger, secretaris van de SED in Frankfurt. Mielke wilde een betere ontwikkeling voor BFC Dynamo terwijl Mückenberger het ondervertegenwoordigde district Frankfurt wilde opkrikken. 

FC Vorwärts Frankfurt zou nooit de successen evenaren van voorganger Berlin. BFC Dynamo daarentegen begon aan een opmars die zou resulteren in tien opeenvolgende titels. 

Door de promotie van ASG Vorwärts Stralsund was het district Rostock voor het eerst met twee clubs vertegenwoordigd en het was ook de eerste keer dat er twee legerclubs in de Oberliga voetbalden.

Seizoensverloop
Magdeburg verzekerde zich op de voorlaatste speeldag met een 1:0 overwinning op recordkampioen Vorwärts Frankfurt van de titel. Magdeburg begon zwak aan het seizoen en het leek lange tijd dat Carl Zeiss Jena de titel zou halen, maar deze club zakte op het einde nog weg naar de vierde plaats. BFC Dynamo werd vicekampioen en behaalde hiermee zijn beste positie in twaalf jaar Oberliga. Titelverdediger en bekerhouder Dynamo Dresden werd derde. 

De degradatiestrijd werd beslist tussen Stahl Riesa en de twee promovendi uit de DDR-Liga, Karl-Marx-Stadt en Vorwärts Stralsund. Deze laatste twee troffen elkaar op de laatste speeldag. Karl-Marx-Stadt stond laatste met één punt achterstand op de andere twee en won tegen Stralsund, doordat ook Riesa verloor werd de club gered. 

Er kwamen 2.071.700 toeschouwers naar de 182 Oberligawedstrijden, wat neerkomt op 11.383 per wedstrijd.

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In 182 duels werd in totaal 482 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,64 per wedstrijd. De wedstrijd met de meeste doelpunten was Chemie Halle-BFC Dynamo (3:8). In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

1. FC Magdeburg
Bijgaand een overzicht van de spelers van 1. FC Magdeburg, die in het seizoen 1971/72 onder leiding van trainer-coach Heinz Krügel voor de eerste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oost-Duitsland werden.

Voetballer van het jaar
Jürgen Croy van Sachsenring Zwickau werd verkozen tot voetballer van het jaar. Harald Irmscher van Carl Zeiss Jena werd tweede en Manfred Zapf van Magdeburg werd derde.

Europese wedstrijden
Europacup I

Europacup II

UEFA Cup

Zie ook
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1971
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1972

Externe link
  Oberliga bij RSSSF

DDR-Oberliga
Duits competitievoetbal 1971/72